Annick Gendron (1939-2008) – pittrice francese
 François-Eric Gendron (1954) – attore francese
 Maurice Gendron (1920-1990) – violoncellista francese